Gongguan bezeichnet:

 Gongguan (Hepu) (公馆镇), Großgemeinde im Kreis Hepu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Gongguan (Maonan) (公馆镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Maonan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Gongguan (Xunyang) (公馆乡), Gemeinde im Kreis Xunyang in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Gongguan (Miaoli) (公館鄉), Landgemeinde im Landkreis Miaoli auf Taiwan